Радиа́торная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Радиаторная улица — улица в Липецке.

Украина 
 Радиаторная улица — улица в Запорожье.

Белоруссия 
 В Минске:
 1-я Радиаторная улица.
 2-я Радиаторная улица.